Passat er en vind omkring ækvator.

Passat har også flere andre betydninger:

Transport 
 Passat (sejlskib) – typenavnet på et sejlskib.
 Volkswagen Passat – navnet på en bilmodel fra Volkswagen.

Musik 
 Passat (band) − Et blues rock-band fra Berlin.

Geografi 
 Passat (Ukraine) (ukrainsk: Пасат) − En landsby i det sydlige Ukraine.

Personer 
 Raymond Passat (1913-1988) − en fransk cykelrytter.